Тршебич:

 Тршебич — город в Высочинском крае Чехии
 Тршебич — один из 5 районов края Высочина Чехии.